Slovenia este împărțită în 212 comune (občine, singularobčina), dintre care 11 au statut de urbă. Comunele la rândul lor sunt împărțite în comunități locale și districte.

Slovena este limba oficială a tuturor comunelor. În trei comune din Prekmurje, maghiara este a doua limbă oficială: Dobrovnik/Dobronak, Hodoš/Hodos și Lendava/Lendva. Italiana este a doua limbă oficială în 4 comune (dintre care una cu statut urban) de pe litoralul sloven: Ankaran/Ancarano, Izola/Isola, Koper/Capodistria și Piran/Pirano.

În statisticile UE, comunele Sloveniei sunt clasificate ca "unități administrative locale de nivelul 2" (LAU 2), după cele 58 unități administrative locale de nivelul 1 () care sunt LAU 1.

Lista comunelor 
În 2011, Slovenia era împărțită în 212 comune, dintre care 11 cu statut urban.

Comune urbane

Vezi și 
 ISO 3166-2:SI
 NUTS:SI

Referințe

Legături externe 

 Review of municipalities and appurtenant spatial units and house numbers, 1 January 2011. Published by the Statistical Office of the Republic of Slovenia.